Doomsday Clock (englisch „Uhr des Jüngsten Gerichts“) steht für:

 Weltuntergangsuhr des Bulletin of the Atomic Scientists
 Doomsday Clock, US-amerikanische Comicreihe, siehe Watchmen #Fortsetzung: Doomsday Clock